Wiedenhofen ist der Familienname folgender Personen:
 Gert Wiedenhofen (1927–2001), deutscher Schauspieler
 Karl August Wiedenhofen (1888–1958), deutscher Rechtsanwalt und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime